Bohlen est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907-1967, fils de Gustav Krupp von Bohlen und Halbach), industriel allemand ;
  (1938-1986, fils d'Alfried Krupp von Bohlen und Halbach), industriel allemand, dernier membre de la dynastie Krupp ;
 Avis Bohlen (1940-), diplomate américaine ;
 Charles Eustis Bohlen (1904-1974), expert de l'Union soviétique et diplomate américain ;
  (1975-), musicien, compositeur et guitariste américain des groupes Cap'n Jazz, ,  et  ;
  (1827-1890), architecte américain d'Indianapolis, d'origine allemande ;
 Dieter Bohlen (1954-), musicien allemand ;
 Friedrich Alexander von Bismarck-Bohlen (1818-1894), général prussien et homme politique allemand ;
 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870-1950), industriel allemand ;
 Henry Bohlen (1810-1862), brigadier général de l'Union américain d'origine allemande ;
  (1963-), auteur et producteur de pièces radiophoniques allemand ;
 Jim Bohlen (1926-2010), ingénieur et militant écologiste.

Divers 
 L’Eduard Bohlen, bateau allemand qui a fait naufrage au large de la Namibie en 1909 ;
 Gamme de Bohlen-Pierce, gamme musicale fondée non pas sur l'octave divisée en 12 intervalles, mais en un tritave divisé en 13 intervalles ;
 , une société d'architectes américains créée par Diedrich Augustus Bohlen ;

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand